Storojevoie (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Storojevoie (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Storojevoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia